Джо́натан Маррей (; родился 10 марта 1981 года в Ливерпуле, Великобритания) — британский профессиональный теннисист; победитель одного турнира Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-2012); победитель трёх турниров ATP в парном разряде.

Джонатан Маррей () не является родственником братьев Марреев () — Энди и Джейми.

Общая информация 
Джонатан — один из трёх детей Кевина и Кейтлин Маррев; его брата зовут Дэвид, а сестру — Шивон.

Британец в теннисе с 10 лет. Любимое покрытие — трава, лучший элемент игры — действия у сетки.

Спортивная карьера

Одиночные турниры 
Маррей начал свою профессиональную карьеру в конце 1990-х годов. В 2000-м году им завоёван первый одиночный титул — на соревновании серии «фьючерс» в Лакхнау. Быстро обрести нужную стабильность не удаётся и лишь в 2004 году, благодаря четвертьфиналу на «челленджере» в Рексеме он входит в число четырёхсот сильнейших теннисистов мира. Через несколько недель после этого он удачно проводит серию турниров в Средней Азии он поднимается в топ-300. В июне Джонатан получает специальное приглашение на турнир в Лондоне: воспользовавшись удачной сеткой он проходит в третий круг, где на двух тай-брейках уступает австралийцу Ллейтону Хьюитту. Затем ему дают возможность сыграть в основе Уимблдона. Джонатан оказал сопротивление Каролю Беку, уступив лишь в пятом сете — 8-10.

В 2005 году, удачно отыграв серию соревнований сначала в Азии, а затем в Европе (в апреле добыт первый финал серии «челленджер» — в Ноттингеме), он поднимается на 215-ю строчку рейтинга, ставшую, в итоге, пиковой в его карьере. В следующие несколько лет Маррей пытается улучшить результаты, но из-за некоторых проблем со здоровьем (в 2007-08 годах британец не играет на протяжении 11 месяцев) это не удаётся. В 2010 году, окончательно разуверившись в возможности чего-то добиться в одиночном разряде, британец сосредотачивается на парных турнирах.

Парные турниры 
Параллельно с одиночной шла и парная карьера. В 2002 году был завоёван первый профессиональный титул — выиграно соревнование серии «фьючерс» в Джорхате. Несколько успехов на подобных соревнованиях позволяют ему к середине мая того же года войти в топ-400 парного рейтинга. Джонатан постепенно начинает играть турниры серии «челленджер»: он и его партнёр Дэвид Шервуд добывают несколько полуфиналов и к июлю Маррею удаётся отыграть ещё сто позиций в рейтинге.

Играя «фьючерсы» и «челленджеры» Джонатан в быстро подбирается к границе топ-200, но преодолевает её лишь в сентябре 2004 года. Преодолев этот рубеж, британец выигрывает несколько «челленджеров», пробираясь к маю 2005 года на 137-ю строчку рейтинга. Попытаться перейти на соревнования основного тура в парном разряде не удалось, а на прежнем уровне результаты постепенно пошли на спад. Вскоре Маррей вылетел из топ-200. Небольшой всплеск происходит в июне 2007 года: Джонатан и Ричард Блумфилд выходят в третий круг Уимблдона, обыграв сильную пару Лукаш Кубот и Мариуш Фирстенберг.

В 2008 году, вернувшись в тур после травмы, британцу пришлось начинать всё с самого начала. К середине января 2009 года, после нескольких титулов на «фьючерсах», Маррей возвращается в топ-400. За следующие несколько месяцев он отыгрывает ещё сотню мест в рейтинге, а также получает возможность сыграть на Уимблдоне: там, вместе с соотечественником Джейми Дельгадо, он вновь доходит до третьего круга, обыграв по пути сильную пару Франтишек Чермак / Михал Мертиняк. До конца года Джонатан удачно играет на «челленджерах» и к ноябрю пробивается в топ-100.

С 2010 года Джонатан без особого успеха пробует вновь регулярно играть соревнования основного тура. В сентябре 2011 года приходит первый успех не на травяном покрытии — Маррей и Дельгадо доходят до третьего круга на Открытого чемпионата США, переиграв по пути бразильцев Марсело Мело и Андре Са. Основная масса рейтинговых очков в этот период карьеры продолжает зарабатываться на «челленджерах». В июне 2012 года в карьере Маррея наступает звёздный период: в очередной раз получив специальное приглашение в парный турнир Уимблдона он, в дуэте с датчанином Фредериком Нильсеном, выигрывая матч за матчем, сенсационно берёт титул Большого шлема. В полуфинале и финале одержаны победы над братьями Брайанами и над дуэтом Линдстедт и Текэу. Джонатан — первый в «Открытой эре» британец, которому покорился Уимблдон в парном разряде. Маррей и Нильсен стали первой парой-победителем Уимблдона, оказавшейся на турнире благодаря специальному приглашению (WC).

После триумфально Уимблдона в парном рейтинге Джонатан взлетает на 21-ю строчку. В дальнейшем пути Маррея и Нильсена постепенно разошлись: Джонатан пробует играть с разными напарниками, но на уровне основного тура ассоциации до поры следуют сплошные неудачи. В октябре удаётся прервать эту серию: сначала вместе с Полом Хенли Маррей выходит в четвертьфинал парижского Мастерса, переиграв братьев Брайанов, а затем, уже вместе с Нильсеном, британец выходит из группы на Итоговом турнире.

В январе 2013 года Маррей поднялся на самую высокую в карьере — 15-ю строчку парного рейтинга. Определиться с постоянным партнёром удалось к зальной европейской серии: Джонатан объединился с соотечественником Колином Флемингом, также искавшем постоянного партнёра после расставания с Россом Хатчинсом. Не всё складывалось идеально, но постепенно британцы стали играть всё более и более уверенно и в июне впервые добрались до финала: сначала в Истборне (проиграв Александру Пейе и Бруно Соаресу), а затем в Атланте (уступив Эдуару Роже-Васслену и Игорю Сейслингу). На Открытом чемпионате США Маррей и Флеминг доиграли до четвертьфинала.

В 2014 году Маррей сыграл один финал в протуре в команде с Полом Хенли на турнире в Марселе. Сезон 2015 года он начал с завоевания титула на турнире в Ченнаи совместно с Лу Яньсюнем. В феврале второй год подряд удалось сыграть в финале в Марселе — на этот раз в альянсе с Колином Флемингом. В июле с Айсамом-уль-Хаком Куреши был выигран третий и последний титул в Мировом туре, добытый на турнире в Ньюпорте. С мая Маррей стал играть в команде с Адилем Шамасдином и с ним смог выйти в четвертьфинал на Уимблдоне, а затем сыграть в финале турнира в Ньюпорте. В феврале 2017 Маррей завершил спортивную карьеру.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (10)

Победы (6) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (4)

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (1)

Победы (1)

Финалы турниров ATP в парном разряде (8)

Победы (3) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (5)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (69)

Победы (43)

Поражения (26)

История выступлений на турнирах 

К — проиграл в квалификационном турнире.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Великобритании
Победители Уимблдонского турнира в мужском парном разряде